Букови́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь регіону Буковина.

Буковинська вулиця — вулиця у місті Горлівка.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Дрогобич.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Львів.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Рівне.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Ужгород.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Харків.
 Буковинська вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці